EDS steht als Abkürzung für:

 Earth Departure Stage, die oberste Stufe der Ares-V-Rakete beim NASA-Programm Constellation
 EBSCO Discovery Service, eine Metasuchmaschine für Datenbanken und Bibliothekskataloge
 Ehlers-Danlos-Syndrom, eine Gruppe von genetischen Bindegewebserkrankungen
 Eisenbahndienstsache, ehemaliges internes Postsystem bei deutschen Bahnunternehmen 
 Elektrodynamischer Auftrieb (engl. electrodynamic suspension)
 Electronic Data Systems Corporation, ein weltweit agierendes IT-Dienstleistungsunternehmen
 Elektronische Differentialsperre, siehe Sperrdifferential
 Elektronisches Datenblatt (engl. electronic data sheet), Beschreibung von Geräten in der Automatisierungstechnik
 Elektrophysikalische Mauertrockenlegung (engl. Electronic Dry System)
 Energiedispersive Röntgenspektroskopie, eine röntgenspektroskopische Analysemethode, auch mit EDX abgekürzt
 European Democrat Students, europäischer Dachverband politischer Studentenorganisationen
 Extra Day Score, eine Golfspielregel
 Gibson EDS-1275, eine doppelhalsige E-Gitarre
 Elektronisches Datenvermittlungs System, herstellerspezifische Produktbezeichnung eines Vermittlungssystems für das Integrierte Text- und Datennetz der Deutschen Bundespost

eDs steht für:
 earthDATAsafe, ein unterirdisches Hochsicherheitsrechenzentrum im österreichischen Kapfenberg

EdS steht für:
 Eau de Solide, niedrigste Verdünnungsklasse von Parfüms
 Eisenbahnen des Saarlandes, ehemalige Bezeichnung für die Staatsbahn im Saarland

Abkürzung